Jrebeng (Dukun)
 Jrebeng (Wonomerto)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing